Lowden est un patronyme porté notamment par :

 Desmond Lowden (1937-), écrivain et un scénariste britannique, auteur de roman policier ;
 Frank Lowden (1861-1943), homme politique américain et gouverneur républicain de l'Illinois ;
 Jack Lowden (1990-), acteur britannique ;
  (1953-), historien de l'art britannique ;
 Joscelin Lowden (1987-), coureuse cycliste britannique.

Toponyme 
 Lowden, une ville du comté de Cedar, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme